Gérard Tremblay est le nom porté notamment par:
 Gérard Tremblay (1918-2019), évêque canadien ;
 Gérard Tremblay (1928-1992), artiste québécois ;
 Gérard Tremblay (1938-), homme d'affaires canadien ;
 Gérard Tremblay (1950-), pilote automobile français.